Sharpsville podría referirse a dos localidades estadounidenses:

  Sharpsville (Indiana), pueblo; o
  Sharpsville (Pensilvania), mancomunidad.